Rinaldo
 Monte Rinaldo

Futebolistas 
 Rinaldo Amorim, futebolista brasileiro
 Antônio Rinaldo Gonçalves, futebolista brasileiro
 Rinaldo Francisco de Lima (Nem), futebolista brasileiro
 Rinaldo José Martorelli, futebolista e sindicalista brasileiro.

Músicos 

 Rinaldo Zupelli, guitarrista brasileiro.

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de topônimos